Вітовський — українське та польське прізвище.

Відомі люди 
 Вітовський Дмитро Дмитрович — державний секретар військових справ ЗУНР
 Вітовський Дмитро Дмитрович — вояк УПА, син Дмитра Вітовського
 Вітовська-Ванці Ірма Григорівна — українська акторка
 Вітовський Ростислав Мирославович (* 1962) — доктор медичних наук, професор, кардіохірург, заслужений лікар України
 Вітовський Олександр Ідельович — піаніст, педагог.
 Станіслав Вітовський — каштелян сандомирський, власник маєтків, зокрема, Вітув
 Вітовська Анастасія Олександрівна — українська військовослужбовиця, учасниця російсько-української війни

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища